Дроздовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дроздовка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дроздовка — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Дроздовка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Дроздовка — бывшее село в городском округе Островной Мурманской области.
 Дроздовка — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

Украина 
 Дроздовка — село в Куликовском районе Черниговской области.

Река 
 Дроздовка — река на Кольском полуострове России, впадает в Баренцево море.